Beckman ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Beckman (* 1953), schwedischer Schauspieler
 Anders Fredrik Beckman (1812–1894), schwedischer Theologe
 Arnold Orville Beckman (1900–2004), US-amerikanischer Chemiker
 Arvid Beckman (1889–1970), schwedischer Ringer
 Ben Beckman (* 1987), englischer Badmintonspieler
 Bengt Beckman (1925–2012), schwedischer Kryptoanalytiker und Autor
 Brad Beckman (1964–1989), US-amerikanischer Footballspieler
 Bror Beckman (1866–1929), schwedischer Komponist
 Cameron Beckman (* 1970), US-amerikanischer Golfer
 Candice Michelle Beckman (* 1978), US-amerikanisches Model und Wrestlerin
 Charles Beckman (* 1965), US-amerikanischer Tennisspieler
 Claire Beckman (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 David Beckman (* 1938), kanadischer Football-Trainer
 Ed Beckman (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Erik Beckman (1935–1995), schwedischer Schriftsteller
 Ernst Beckman (1850–1924), schwedischer Journalist und Politiker
 Ford Beckman (1952–2014), US-amerikanischer Maler
 Francis Beckman (1875–1948), US-amerikanischer Erzbischof von Dubuque
 Gary Michael Beckman (* 1948), US-amerikanischer Altorientalist
 Gunnel Beckman (1910–2003), schwedische Schriftstellerin
 Henry Beckman (1921–2008), kanadischer Schauspieler
 Herman Bernard Wiardi Beckman (1904–1945), niederländischer Politiker
 Iwar Beckman (1896–1971), brasilianischer Biologe
 John Beckman (1895–1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joshua Beckman, US-amerikanischer Dichter
 Kaj Beckman (1913–2002), schwedischer Illustrator und Autor
 Karen Beckman (* um 1959), englische Badmintonspielerin
 Manoel Beckman (auch Manuel; 1630–1685), jüdischer Händler
 Mary Beckman, US-amerikanische Linguistin
 Melwin Beckman (* 2000), schwedisch-polnischer Handballspieler
 Nils Beckman, schwedischer Rektor der Universität Lund im 17. Jahrhundert
 Ninna Edgardh Beckman (* 1955), schwedische Theologin
 Olof Beckman (* 1922), schwedischer Physiker
 Raymond Beckman (1925–2011), US-amerikanischer Fußballspieler
 Runald Beckman (* 1951), schwedischer Zehnkämpfer und Bobsportler
 Staffan Beckman (* 1934), schwedischer Schriftsteller
 Thea Beckman (1923–2004), holländische Kinderbuch-Autorin
 William Beckman (1881–1933), US-amerikanischer Ringer

Sonstiges
 Beckman Coulter, US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen
 Beckman Institute, interdisziplinäres Forschungsinstitut in Illinois
 Beckman Research Institute, Forschungsinstitut in Los Angeles, Kalifornien
 Beckman (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 (3737) Beckman, Asteroid

Siehe auch: 
 Beckmann
 Bäckman
 Bekman